Ово је списак градова у савезној држави Делавер. Подаци о броју становника су према процени из 2011.

Напомене

Види још 
 Списак градова у САД по броју становника

Референце

Литература 

 
 
 
 
 

Википројект географија/Насеља у САД